Рубен Да Сильва (; 11 апреля 1968, Монтевидео) — уругвайский футболист. Выступал за сборную Уругвая и такие клубы, как «Ривер Плейт», «Насьональ», «Бока Хуниорс», «Росарио Сентраль».

Биография 
Выступал за клубы Уругвая, Аргентины, Испании, Мексики. Победитель Кубка Америки 1995 года. Также выступал на Кубках Америки 1989 (2-е место) и 1997 годов.

За время своей карьеры неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионатов Уругвая и Аргентины. Завершил карьеру в 2004 году в родном клубе Данубио завоеванием чемпионского титула.

По окончании карьеры футболиста занялся тренерской деятельностью.

Рубен Да Сильва — младший брат ещё одного футболиста, выступавшего за сборную Уругвая — Хорхе Да Сильвы, участника чемпионата мира 1986 года.

Достижения

Командные 
 Победитель Кубка Америки (1): 1995
 Чемпион Уругвая (3): 1988, 2000, 2004
 Чемпион Аргентины (1): 1989/90
 Кубок КОНМЕБОЛ (1): 1995

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая (1): 1988 (23 гола)
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (2): 1993 (Клаусура, 13 голов), 1997 (Апертура, 15 голов)

Ссылки 
 Профиль на tenfield
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Логроньес»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Вилья Эспаньола»
Тренеры ФК «Эль Танке Сислей»